Виктор Верещагин:
 Верещагин, Виктор Анатольевич (1988—2010) — российский боксёр.
 Верещагин, Виктор Иванович (1871—1956) — российский и советский ботаник, краевед, исследователь Алтая.